Kalkgrube ist der Name folgender Orte:

 Kalkgrube (Gemeinde Walpersbach), Ortsteil von Walpersbach, Bezirk Wr. Neustadt-Land, Niederösterreich
 Kalkgrube (Gemeinde Bad Ischl), Ortsteil von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kalkgrub
 Kalkgruben